ADAC PROCAR 2011 var den sjuttonde säsongen av det tyska standardvagnsmästerskapet, ADAC PROCAR. Säsongen kördes över sexton race, uppdelade på åtta tävlingshelger. Första deltävlingen hölls den 23 april på Motorsport Arena Oschersleben.

Team och förare

Tävlingskalender

Slutställning

Källor

Säsonger

2011
Motorsportevenemang 2011
2011 i Tyskland